Jeep – veicolo militare della seconda guerra mondiale
Jeep – azienda produttrice di veicoli a trazione integrale